een taal gesproken in Taiwan, zie Nataoraans Amis
 een dialect van die taal, zie Natawraans (dialect)